Катастрофа — крупная авария, как правило, с человеческими жертвами. Также может означать:
 Катастрофа в математической теории — резкое качественное изменение объекта при плавном количественном изменении параметров, от которых он зависит.
 Катастрофа (телесериал) — британский ситком 2015 года.
 Катастрофа (фильм, 1946) — американский нуар.

См. также 
 Фильм-катастрофа